Собор святого Николая ( Dom St. Nikolaus) — католическая церковь, находящаяся в старой части города Фельдкирх, Австрия. Церковь святого Николая является памятником готической архитектуры федеральной земли Форарльберга. Церковь святого Николая с 12 августа 1968 года является кафедральным собором епархии Фельдкирха. Храм освящён в честь святого Николая.

История 
Церковь святого Николая была построена в 1218 году на северо-востоке Фельдкирха вне городских стен. Первоначально церковь святого Николая была приходской церковью.

В 1348, 1396 и 1460 гг. церковь сильно пострадала от пожаров. В 1478 году архитектор Ханс Штурн спроектировал двухскатную крышу. В 1479 году была сооружена колокольня. Псевдоготический алтарь в часовне Девы Марии был сооружён в 1905 году скульптором Фиделисом Рудхартом.

В 1924 году в церкви установлен памятник павшим воинам по проекту Клеменса Хольцмайстера.

Источник 
 DEHIO-Handbuch. Die Kunstdenkmäler Österreichs: Vorarlberg. Feldkirch. Dompfarrkirche hl. Nikolaus. Bundesdenkmalamt (Hrsg.), Verlag Anton Schroll & Co, Wien 1983, ISBN 3-7031-0585-2, Seiten 177 bis 179.

Примечания

Ссылки 
 Сайт прихода святого Николая

 
Католицизм в Австрии
Соборы Австрии
Религия в Фельдкирхе
Здания и сооружения Фельдкирха
Здания и сооружения, построенные в 1218 году
Фельдкирх